Schoener ist der Familienname folgender Personen:
 Christoph Schoener (* 1953), deutscher Kirchenmusiker
 Eberhard Schoener (* 1938), deutscher Dirigent und Komponist

Siehe auch:
 Schöner